Flottage du bois : transport des bois par les cours d'eau.
 Le principal procédé de fabrication du verre plat dénommé verre « float » ou verre flotté.

Formage